Jméno a příjmení Václav Šulc má více nositelů:

 Václav Šulc (1837–1926) – český statkář a politik, poslanec Říšské rady a Českého zemského sněmu
 Václav Šulc (nakladatel) (1889–1971) – český knihkupec a nakladatel, společník nakladatelství Borský a Šulc
 Václav Celestin Šulc (1891–1951) – český katolický řádový kněz, oběť komunistického teroru